Enid kan avse: 
 Enid (namn) – ett kvinnonamn
 Enid (krater) – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
 Enid, Oklahoma – en stad i USA